Il doppio del Torneo Godó 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 4–6, 6–3, 6–4 Mariano Hood e Sebastián Prieto.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mahesh Bhupathi /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (secondo turno)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale) 
 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali) 
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (finale) 
 Massimo Bertolini /  Robbie Koenig (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Torneo Godó 2004
ATP Tour 2004